Антидискриминационный центр «Мемориал» (АДЦ «Мемориал») — базирующаяся в Брюсселе правозащитная организация. Центр защищает права этнических меньшинств (цыган, коренных народов, крымских татар), мигрантов, апатридов, ЛГБТ, женщин, людей с ограниченными возможностями в Восточной Европе и Центральной Азии. АДЦ «Мемориал» основан в 2007 году на базе антидискриминационной программы санкт-петербургской правозащитной организации «Мемориал». Организация является членом Международной федерации за права человека (FIDH).

История 
АДЦ «Мемориал» возник на базе «Северо-Западного центра социальной и правовой защиты цыган». Организации защищала права рома столкнувшихся с различными формами дискриминации. Начав работать с общинами в Российской Федерации, организация наладила работу в постсоветских странах, где цыгане также подвергаются дискриминации.

С 2009 года организация начала работать с другими дискриминируемыми группами, в частности с трудовыми мигрантами. Постепенно область деятельности была расширена на защиту прав лиц без гражданства, представителей коренных народов, женщин, ЛГБТИК+, людей с ограниченными возможностями, а также ВИЧ-позитивных людей.

В 2013 году после принятия закона об «иностранных агентах» подвергался прокурорским проверкам и судебному преследованию. АДЦ «Мемориал» отказался от регистрации в качестве «иностранного агента» и закрыл юридическое лицо в России.

Примечания 

Правозащитные организации России
Организации, основанные в 2007 году